In 1966/67 werd het 29e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. Olympiakos Nicosia won de competitie voor alle eerste keer.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1966/67